Всеукраїнський фонд «Блек Лайт»— одна з українських  неурядових громадських організацій. Організацію засновано в 2016 році командою активних громадян України з метою розвитку громадянського суспільства та демократії. Наразі Організація працює в 16 областях України та має 4 відділення за кордоном. Організація реалізувала понад 300 проєктів залучивши 12 млн $.

Історія  

23 березня 2016 року були проведені перші Загальні Збори Організації на яких було ухвалено Статут організації та обрані головні цілі та звадання діяльності організації, а вже 8 квітня Всеукраїнський фонд «Блек Лайт» був офіційно зареєстрований. Але саме 23 квітня організація святкує день свого заснування.  Назва організація також була обрана невипадково. В орагнізації заявляють, що назва  «Блек Лайт» має особливе значення, так як в перекладі з англійською Black - чорний, а Light - сяйво, з чого стає зрозуміло, щоб пропада темрява потрібно, щоб звявилось сяйво. Саме це і є основним завданням та пріорітетом діяльності організації, створювати проекти які будуть вирішувати найважливіші проблеми громадян України, та покращувати їх рівень життя відповідно до найкращих загальносвітових стандартів.

2016—2017

2016 року були проведені перші заходити, а саме програми обміну досвідомом з досвічченими світовими організаціями. А вже через 2 місяці в проекті підтримки молодих та творчих українців взяли участь 12 000 осіб. Перші 8 місяців діяльності Всеукраїнський фонд «Блек Лайт» функціонував на кошти членів організації, а вже згодом залучився підтримкою перших спонсорів, з якими співпраює досі. Основний внесок в бюджет організації надає ТОВ "ВІДВАРД" - компанії, яка займається розробкою програмного забеспечення.

2018—2019 

2018 року Голова Правління підписав наказ про відкриття перших благодійних навчальних закладів. Ними стали творчі центри та танцювальні студії, які працювали на безкоштовній основі та були доступні всім бажаючим. Того ж року за підтримки приватного бізнесу було відкрито ще 4 навчальних центрів. 2019 року Всеукраїнський фонд «Блек Лайт» залучився підтримкою партнерських неурядових організацій скільно з якими почав реалізацію міжнародного проекту "Збережи світ" метою якого було висадити більше 1 млн дерев. За час реалізації проекту до нього долучилось 18 країн в яких було висаджено 8 млн дерев.

2020—2022

З початку пандемії Covid-19 у 2020 році, фонд спрямовав частину своїх фінансових ресурсів на боротьбу із поширенням вірусу та наслідками пандемії для України, розпочинаючи гуманітарну ініціативу. За дев'ять місяців ініціативи було підтримано 11 проєктів на суму 2,5 млн гривень, а також виділено 1 мільйон гривень на прямі закупівлі медзакладам. Ініціатива розповсюджувалась на пряму допомогу найбільш вразливим групам, інформаційну й просвітницьку роботу, правозахист та допомогу у подоланні соціально-економічних наслідків пандемії.

Стратегія Всеукраїнського фонду «Блек Лайт» 

Всеукраїнський фонд «Блек Лайт» проводить свою діяльність, керуючись стратегією, яка визначає ключові напрямки, за якими організація здійснюю свою діяльність, а саме:  

 розвиток громадянського суспільства в Україні; 
 сприяння економічного розвитку;  
 прияння розвитку депократії;  
 проекти спрямові на покращення життя громадян України; 
 боротьба з корупцією у владі через посилення тиску громадськості та сприяння антикорупційним реформам. 

З початку пандемії Covid-19 у 2020 році, фонд спрямовав частину своїх фінансових ресурсів на боротьбу із поширенням вірусу та наслідками пандемії для України, розпочинаючи гуманітарну ініціативу. За дев'ять місяців ініціативи було підтримано 11 проєктів на суму 2,5 млн гривень, а також виділено 1 мільйон гривень на прямі закупівлі медзакладам. Ініціатива розповсюджувалась на пряму допомогу найбільш вразливим групам, інформаційну й просвітницьку роботу, правозахист та допомогу у подоланні соціально-економічних наслідків пандемії.

Фінансування організації 

Фінансову підтримку організація отримує від приватного бізнесу, партнерських організацій, благодійних акцій та благодійних пожертв.

Примітки

Джерела